San Bartolo puede referirse:

Lugares
San Bartolo (Andes), corregimiento del municipio de Andes, Colombia;
San Bartolo (Nicaragua), comarca de Quilali, Nueva Segovia (Nicaragua);
San Bartolo (sitio arqueológico), sitio maya en el departamento de Petén (Guatemala);
San Bartolo (Totonicapán), municipio del departamento de Totonicapán (Guatemala)
Distrito de San Bartolo, de Lima, Perú;
Municipio de San Bartolo Tutotepec en Hidalgo, México;
San Bartolo Tutotepec cabecera del municipio homónimo en Hidalgo, México;
San Bartolo, localidad de Acatlán, Hidalgo (México);
San Bartolo Ozocalpan, localidad de Chapantongo, Hidalgo (México);
San Bartolomé Tepetates, localidad de Tepeapulco, Hidalgo (México);

Personas
Bartolo del Monte Carmelo, cruzado y ermitaño francés;

Además